Giedrius est un prénom masculin lituanien. Sa variante féminine est Giedrė

Origine et diffusion 
Dérivé de l'adjectif lituanien giedras, qui signifie « serein », « clair » et a donc le même sens que celui du prénom italien Serena ou du prénom français Claire.

Selon la tradition, Giedrius était le nom d'une personnalité historique et légendaire, le frère de Narimantas et du Grand duc de Lituanie Traidenis. Ce prénom n'est porté par aucun saint. Un jour de célébration laïque est fixé en Lituanie le 17 avril pour les hommes et le 5 mars pour les femmes.

Personnalités portant ce prénom 

Giedrius (Giedraičiai), personnalité historique et légendaire
Giedrius Arlauskis, footballeur lituanien
Giedrius Gustas, basketteur lituanien

Voir aussi 
 Giedrė

Références 

Prénom masculin
Prénom lituanien